Der oder das Quai bezeichnet in der Schweiz einen Kai (Uferbauwerk) oder eine Uferstraße.

Quai ( für (Hafen)-Kai) ist der Namensbestandteil mehrerer wichtiger Straßen/Adressen:
Quai d’Orsay
Quai de Conti
Quai des Grands Augustins 
Quai des Orfèvres 
Quai des Belges
 Carl-Spitteler-Quai 

Musée du quai Branly
36, quai des Orfèvres
Quai de la Gare (Métro Paris)
Quai de la Rapée (Métro Paris)